San Telmo puede referirse a:

Personajes 
 San Erasmo (siglo III), también llamado Sant' Elmo, obispo de Formia y ermitaño libanés martirizado en tiempos de Diocleciano. Patrono de los marineros y de los violinistas. Relacionado con el fuego de San Telmo.
 San Pedro González Telmo (ca. 1180/90–1246), religioso cristiano dominico español, patrono de los marineros. Festividad: 15 de abril.

Divisiones administrativas

Argentina 
 San Telmo, barrio de la ciudad de Buenos Aires.
 Feria de San Telmo en la ciudad de Buenos Aires.

España 
 San Telmo Ermita (Zumaya) (C.P. 20750), Zumaya, localidad en Guipúzcoa.
 San Telmo, barrio de Barrica, en Vizcaya.
 San Telmo (C.P. 33328), localidad en Asturias.
 San Telmo (C.P. 21330), pedanía de Cortegana, provincia de Huelva.
 San Telmo, localidad en la isla de Mallorca, Baleares.
 San Telmo, Parque, Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Islas Canarias.

Instituciones

Argentina 
 Club Atlético San Telmo, equipo de fútbol.

España 
 Real Academia de Bellas Artes de San Telmo

Edificios 
 Ermita de San Telmo,  desambiguación.

España 
 Faro de San Telmo (Almería)
 Castillo de San Telmo (Almería)
 Balneario de San Telmo, balneario modernista en Jerez de la Frontera.
 Acueducto de San Telmo (Málaga)
 Escuela de San Telmo (Málaga), sede del Ateneo de Málaga.
 Palacio de San Telmo (Sevilla), sede de la presidencia de la Junta de Andalucía.
 Puente de San Telmo (Sevilla)
 Hospital de San Telmo (Palencia)
 Museo San Telmo, museo municipal de arte en San Sebastián.
 Parque de San Telmo (Las Palmas), jardín botánico y estación de autobuses.

Francia  
 Fuerte San Telmo en Colliure.

Miscelánea 
 San Telmo, barco español que en 1819 naufragó en la Antártida.
 Fuego de San Telmo o Santelmo, meteoro ígneo.
 Santelmo (banda), grupo español de heavy metal.

Véase también 
 Telmo,  desambiguación.
 Elmo,  desambiguación.